Gminy w USA:
 Center Grove (ang. Center Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson
 Center Grove (ang. Center Grove Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford